Speed Demon – singolo di Michael Jackson del 1987
 Speed Demon – film statunitense del 2003 diretto da David DeCoteau
 Speed Demon – personaggio dei fumetti Amalgam Comics
 Speed Demon – personaggio dei fumetti Marvel Comics